Тель-Арад () — национальный парк на юге Израиля на месте древнего города Арад. Находится в 7 км к западу от современного Арадa, на границе Негева и Иудейской пустыни.

На территории национального парка раскопаны Нижний город — ханаанский город бронзового века и Верхний город — еврейский город периода Первого Храма (с XI в. до н. э.).
Территория ханаанского Арада составляет свыше 10 га, город был окружен стеной с башнями и воротами, длина стены 1200 метров, ширина 3-4 метра, высота до 8 метров.
Ханаанский Арад достиг расцвета в 2950—2800 годах до н. э. Среди находок — кувшин с именем Нармера, основателя первой династии царей в Египте.
В еврейском городе найден храм с жертвенником, точно соответствующим по размерам жертвеннику скинии Завета.
В храме были обнаружены две стелы, предположительно посвященные самому Яхве и Ашере, аналогично дарственной надписи «Всевышнему и его жене», найденной в святилище Тель-Шевы.
Также, согласно последним данным, стелы использовались как алтари для воскурения благовоний и психоактивных веществ. В одной из них обнаружены остатки ладана, а в другой — марихуаны, и поэтому определять по их количеству число божеств, почитаемых в храме неверно.
Храм в Араде — первый из найденных иудейских святилищ в земле Израиля.
Среди других находок — множество текстов на остраконах, относящихся к середине VII в. до н. э., в том числе с упоминанием «Дома Яхве» () (либо храма в самом Араде, либо Иерусалимского Храма).
Большинство остраконов происходят из архива командира крепости и описывают военные и хозяйственные мероприятия, связанные с политическими и военными событиями последнего периода существования Иудеи, такими, как конфликт с Эдомом. В письмах описывается перемещения войск, усиление крепостных гарнизонов, инструктирование кипрских и греческих наемников, распределение продуктов.
Укрепления и святилище были построены во времена объединенного Израильского царства. Храм был засыпан землей, по-видимому во время религиозной реформы царя Иосии (Иошияху)
в VII веке до н. э.

Упоминаемый в Библии Арад, завоеванный при вторжении израильтян в Ханаан (, ) по-видимому, находится в другом месте.

Археологические раскопки велись  и  более двадцати лет, начиная с 1962 года. Национальный парк открыт в 1982 году на площади 513 дунам, планируется расширение до 1 235 дунам. При парке оборудован кемпинг.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
  — сайт Управления национальных парков Израиля
 Тель Арад
 
 

Национальные парки Израиля
Археологические объекты в Израиле